Zkratka LTO může znamenat:

 Linear Tape Open – magnetopásková technologie
 Lehký topný olej – palivo
 Kauza Lehké topné oleje – daňový podvod
 Lunar Topographic Orthophotomaps – detailní mapování Měsíce v měřítku 1:250 000